«Изумруд» () — деревянный парусно-винтовой клипер I ранга типа «Алмаз» Российского императорского флота. Относился к клиперам 3-й серии. Служил на Балтике и Дальнем Востоке России, совершил кругосветное плавание. Приказом № 175 от 11 июня 1867 года «Изумруд» переклассифицирован из I ранга во II ранг. 11 октября 1886 года исключён из списков кораблей Российского императорского флота и продан на слом.

Проект 
Проект клиперов был разработан в рамках выполнения судостроительной программы 1857 года в Морском ведомстве России под руководством Н. П. Козлова и А. А. Иващенко. Общее техническое руководство проекта осуществил член Пароходного комитета капитан 2-го ранга И. А. Шестаков, непосредственное руководство при исполнении проекта было поручено А. А. Попову. По этому проекту, с доработками, было построено четыре серии: в 1855—1857 годах шесть клиперов типа «Разбойник»; в 1859—1862 годах три типа «Гайдамак»; в 1860—1863 годах четыре типа «Алмаз»; в 1875—1880 годах восемь типа «Крейсер».

Корабли предназначались для крейсирования на океанских коммуникациях противника при начале возможных боевых действий. Эта идея принадлежала И. А. Шестакову, и она была поддержана великим князем Константином Николаевичем.

Постройка 
Клипер заложили 14 июня 1860 года в Санкт-Петербурге на стапеле Нового Адмиралтейства. Строителем стал корабельный инженер капитан А. А. Иващенко. С 1861 года к строительству присоединился Корпуса корабельных инженеров младший судостроитель кондуктор Р. Ю. Тирнштейн

«Изумруд» спущен на воду 1 сентября 1862 года. Стоимость постройки корпуса составила 304 417 рублей. По завершении испытаний, клипер принят в казну и вошёл в строй Балтийского флота в августе 1863 года.

Конструкция 
Клипер «Изумруд» относился к третьей серии клиперов. Корабль имел деревянный корпус, построенный из курляндского, польского и казанского дуба с добавлением тика, красного дерева, лиственницы и сосны. Крепление подводной части корпуса проводилось медью, а надводной — железом. Водоизмещение 1585,7 тонн. Длина между перпендикулярами 76,2 метра, ширина 9,37 метра. Осадка порожнем — 4,0 метра носом, 4,7 метра кормой; средняя осадка при загрузке 5,87 метра. Экипаж состоял из 196 человек.

Главные механизмы 
Паровая машина имела мощность 1254 индикаторных л. с. (350 номинальных л. с.) и была изготовлена в Бельгии на заводе Коккериль. Общая цена главных механизмов составила 157 274 рублей 50 копеек. Движителем являлись один винт фиксированного шага и паруса. На проведённых ходовых испытаниях «Изумруд» смог показать стабильный 13-узловой ход при мощности машины 1254 индикаторные л. c. Несмотря на то, что данная скорость была показана на испытаниях при благоприятных условиях, по рапортам командиров, в ходе службы, клипер под парусами развивал и держал скорость хода до 12,5 — 13 узлов. Средний ход под парусами был от 7 до 10 узлов. Это делало его лучшим «ходоком» из третьей серии клиперов.

Вооружение 
На вооружении были три 152–мм орудия (60-фунтовые пушки № 1) и два 9–фн орудия (по другим данным — четыре 8-фунтовые нарезные пушки).

К 1870 году клипер получил пушки образца 1867 года: три 6-дюймовые и четыре 4-фунтовые. К 1880 году две 4-фунтовые пушки заменили на две 9-фунтовые.

Служба 
В 1864 году «Изумруд» зачислен в 3-й Флотский экипаж. В этом же году «Изумруд» под командованием капитан-лейтенанта Ф. К. Крузенштерна был включён в состав отряда под флагом контр-адмирала К. Н. Посьета. Отряд был назначен в Балтийские воды для практики великого князя Алексея Александровича. В состав отряда вошли фрегат «Светлана», клипер «Изумруд», клипер «Яхонт», яхта «Штандарт», яхта «Славянка», яхта «Королева Виктория» и яхта «Забава». Отряд посетил Ревель, Ригу, Стокгольм, Карлскрун, Любек и другие порты Балтийского моря. Далее корабль был включён в отряд кораблей капитана 1-го ранга И. Н. Изыльметьева.

22 августа 1864 года «Изумруд» и «Яхонт» подошли к острову Готска-Сандён, где в ночь с 12 на 13 августа сел на мель клипер «Всадник», наскочив на камни. 28 августа сюда прибыл «Жемчуг» а 30 числа «Светлана» и «Громобой». 1 сентября «Всадник» был снят силами двух клиперов и одного фрегата. 3 сентября повреждённый клипер был переведён в Кронштадт под буксиром «Жемчуга».

Первое плавание на Тихий океан 

В 1865—1867 годах «Изумруд» под командованием капитан-лейтенанта В. Н. Брылкина совершил плавание на Дальний Восток России.

В июле 1865 года на Тихий океан был отправлен отряд кораблей. В его составе были корвет «Аскольд», клипер «Изумруд», канонерская лодка «Соболь» и шхуна «Алеут». «Аскольд» ушёл 31 июля, а 4 августа «Изумруд», «Соболь» и «Алеут». К середине августа корабли сосредоточились на Копенгагенском рейде. 17 августа корабли ушли в Шербур. В ноябре корабли соединились на рейде Рио-де-Жанейро. Далее, пройдя мыс Доброй Надежды «Изумруд» взял курс на Гонконг, и далее в Шанхай — в устье реки Вусунг. По прибытии «Изумруд» зачислили в состав эскадры Тихого океана.

5 мая 1866 года «Изумруд» и «Аскольд» пришли в Нагасаки, где застали корвет «Варяг». Далее, «Изумруд» выполнил ряд гидрографических работ и астрономических наблюдений в заливе Петра Великого; нёс стационерную службу в Нагасаки, Хакодате и Шанхае.

В декабре 1866 года командующий отрядом капитан 1-го ранга Ф. С. Керн получил приказ о возвращении эскадры в Россию. В обратный путь «Аскольд» и «Изумруд» отправились вместе. Посетив Батавию (ныне Джакарта), 22 декабря в Зондском проливе корабли разошлись. Обогнув мыс Доброй Надежды, корабли встретились, а 29 января 1867 года в Столовой бухте близ Саймонстауна к ним подошёл «Аскольд». 30 апреля «Аскольд», «Варяг» и «Изумруд» пришли на рижский рейд.

Здесь, по распоряжению Великого князя корабли получили почётную миссию — отправится в Фальстербу и встретить короля Датского, после чего встретить Георга I, прибывшего для бракосочетания с Великой княжной Ольгой Константиновной. Начальником отряда был назначен контр-адмирал А. Е. Кроун, который устроил свой штаб на «Варяге». 10 мая в Фальстербу на борт «Варяга» поднялся король Датский и Великий князь. 23 мая корабли пришли в Копенгаген, после вернулись на рижский рейд, где отряд был распущен. 28 числа корабли ошвартовались в Гельсингфорсе, а 29 в Кронштадте. Тем самым закончилось первое путешествие «Изумруда» на Тихий океан. Приказом № 175 от 11 июня 1867 года «Аскольд», «Изумруд» и «Варяг» переклассифицированы из I ранга во II ранг.

Служба на Балтике 
3 марта 1869 года приказом по Морскому ведомству № 34 «Изумруд» был перечислен из 3-го Флотского экипажа в Гвардейский экипаж. В 1869 году в составе отряда кораблей Гвардейского экипажа он плавал по Балтийскому морю и Финскому заливу с великими князьями. Далее, приказом Генерал-адмирала № 82 от 6 июня 1869 года, «Изумруд» переведён из Гвардейского экипажа в 6-й Флотский экипаж.

С окончанием кампании клипер был поставлен в Кронштадте на ремонт и к началу кампании 1870 года клипер был отремонтирован. Во время ремонта были установлены новые котлы. Также клипер был перевооружён — старые орудия заменили три 6-дюймовые пушки образца 1867 года и четыре 4-фунтовых орудия.

Второе плавание на Тихий океан 

В 1870—1873 годах «Изумруд» под командованием капитан-лейтенанта, с 1872 года капитана 2-го ранга, М. Н. Кумани совершил второе плавание на Дальний Восток России. Все аспекты данного вояжа командир клипера публиковал в журнале «Морской сборник» в 1870—1873 годах.

В 1870 году «Изумруд» вновь включён в отряд кораблей, отправляющийся на Тихий океан. 17 октября великий князь Константин Николаевич сделал смотр кораблям отряда — корвету «Витязь», клиперу «Изумруд», шхуне «Ермак» и шхуне «Тунгуз».

В ходе плавания команда клипера провела изучение морей Индийского океана. На Тихом океане клипер привлекался для гидрографических работ и несения стационерной службы в портах Японии и Китая. Также клипер посетил Австралию — с 3 марта по 6 апреля находился в Мельбурне, а с 10 по 23 апреля 1872 года в Сиднее. Летом клипер посетил Новую Каледонию — в Нумеа М. Н. Кумани встретился с местным властям, посетил расположенные там французские войска и лазарет. Также он встретил там каторжника А. И. Березовского, покушавшегося на жизнь Александра II. К августу 1872 года появились слухи, что во время своей первой экспедиции по Новой Гвинее погиб знаменитый путешественник Н. Н. Миклухо-Маклай. На его поиски, по распоряжению генерал-адмирала, из Нагасаки был отправлен «Изумруд», для чего был включён в состав команды клипера офицер с «Витязя» К. Д. Рончевский, так как именно этот корвет доставил туда путешественника, и офицер знал некоторые обстоятельства дела. На пути клипер посетил Гонконг, Маниллу, Тернате и Дорей (28 ноября).

19 декабря 1872 года «Изумруд» вошёл в залив Астролябия. 24 декабря (в некоторых источниках 22 декабря) клипер с Н. Н. Миклухо-Маклаем на борту направился к Молуккским островам и несколько недель провёл в плавании вдоль островов Индонезии и Филиппин, после чего ушёл на остров Ява, где Н. Н. Миклухо-Маклай сошёл на берег, но из-за болезни вернулся на борт клипера. За время непродолжительного пребывания в бухте Константина, более половины команды заболели малярией.

В январе 1873 года «Изумруд» находился в течение шести недель на острове Тернате, пока команда клипера не пошла на поправку. В это время Н. Н. Миклухо-Маклай совершил поездки на остров Тидоре и в северную часть Сулавеси — полуостров Минахаса. На Тернате Миклухо-Маклай окончил предварительный отчёт о Новой Гвинее для Русского географического общества. С 21 марта в течение 6 дней «Изумруд» находился в Маниле. После чего отправился в Гонконг, откуда Н. Н. Миклухо-Маклай связался с генерал-губернатором Нидерландской Ост-Индии Джеймсом Лаудоном (), и получил приглашение участвовать в голландской экспедиции на Новую Гвинею. Далее, «Изумруд» доставил Николая Николаевича в Батавию, где он сошёл на берег.

В ходе этого плавания с Н. Н. Миклухо-Маклаем были исправлены и откорректированы старые морские карты, что сделало навигацию русских судов в этом регионе более безопасной. Также Н. Н. Миклухо-Маклай назвал в честь клипера пролив в Новогвинейском море между островами Каркар и Новая Гвинея. В апреле 1873 года клипер отправился на соединение с эскадрой. Далее Михаил Николаевич получил предписание с клипером вернуться на Балтику.

В октябре 1873 года «Изумруд» вернулся на Балтику. По итогам этого плавания, М. Н. Кумани был досрочно произведён в чин капитана 1-го ранга.

Служба на Балтике 
В сентябре — октябре 1874 года сводная команда лучших кочегаров Балтийского флота, составленная из моряков с корвета «Боярин» и клипера «Изумруд» проводила ходовые испытания канонерской лодки «Ёрш». Лодка совершила пробное плавание до Кронштадта и обратно, развив скорость не более 5 узлов, а 19 октября, несмотря на использование отборного ньюкастльского угля, лодка всё равно не смогла развить проектную скорость.

Большие манёвры Балтийского флота 
В августе 1882 года «Изумруд» участвовал в больших морских манёврах Балтийского флота, начавшихся 23 числа. По сценарию манёвров корабли были разделены на три эскадры — атакующую (первая), защищающуюся (вторая) и эскадру подкрепления (третья).
 В первую эскадру вошли: броненосный фрегат «Князь Пожарский» (брейд-вымпел свиты Е. И. В. контр-адмирала Д. 3. Головачёва), фрегат «Светлана», корветы «Аскольд», «Варяг», «Богатырь», «Боярин», «Гиляк», двух-башенная броненосная лодка «Русалка», тендер «Кадет», миноносец «Взрыв», миноноски «Ракета», «Самопал», «Пескарь», «Иволга», «Индюк», парусные яхты «Королева Виктория», «Никса», «Забава».
 Во вторую эскадру вошли: пароход «Ильмень» (брейд-вымпел свиты Е. И. В. контр-адмирала В. П. Шмидта), канонерские лодки «Вихрь», «Ёрш», «Град», «Щит», «Хват», миноноски «Жаворонок», «Филин», «Сирена», «Касатка», «Галка», «Дельфин», речной пароход и баржа с партией минеров.
 В третей эскадре были: броненосный фрегат «Адмирал Лазарев» (брейд-вымпел контр-адмирала К. П. Пилкина), плавучие батареи «Не тронь меня», «Первенец», клипера «Изумруд» и «Жемчуг», монитор «Лава», колёсный пароход «Днепр».

Вторая эскадра разделившись на две части провела минирование подходов к Выборгу и заняла атакующие позиции на южном и северном направлениях, также часть кораблей была оставлена в резерве. В это время «Варяг» и «Аскольд» провели артиллерийскую подготовку и высадку десанта на остров Тейкар-Сари и организовали базу снабжения для атакующей эскадры между островами Менц и Уран-Сари. Оборону этих островов обеспечивали «Боярин» и «Гиляк», занявшие северный и южный проходы к этим островам. Другие корабли эскадры проводили условную бомбардировку Выборга, а миноносцы и миноноски отбивали атаки «второй» эскадры, при этом, парусные яхты выполняли роль транспортов и кораблей связи. Все действия кораблей проходили под личным наблюдением Александра III, который при необходимости сходил на берег или переходил на различные корабли. Манёвры, артиллерийские стрельбы, а также постановка и подрыв мин продолжались и ночью. Утром 24 августа в помощь обороняющимся подошла «третья» эскадра. Именно в этот день были проведены основные сцены боя. В исходе 5-го часа обороняющиеся начали одерживать победу, и Александр III вернулся на императорскую яхту «Держава», а корабли эскадр начали выстраиваться на Транзундском рейде. 25 августа состоялся Высочайший смотр флота.

Вывод из боевого состава 
Приказом генерал-адмирала № 16 от 16 февраля 1885 года корвет «Варяг», корвет «Воевода», клипер «Изумруд», клипер «Гайдамак» и парусный транспорт (бывший корвет) «Гиляк» предписывалось сдать к Кронштадтскому порту. С 31 мая 1885 года по 18 сентября 1886 года клипером «Изумруд» заведовал мичман И. А. Козлинский. Приказом генерал-адмирала № 114 от 11 октября 1886 года фрегат «Севастополь», клипер «Гайдамак» и клипер «Изумруд» исключили из списков кораблей Балтийского флота по непригодности к дальнейшей службе и продали на слом.

Оценка 
Командир капитан-лейтенант В. Н. Брылкин, совершив переход до Гонконга, так в рапорте оценил клипер «Изумруд»: Клипер совершенно цел, течи не имеет, ни один болт у него не подался, ни один паз не разошелся; после Кронштадта он ни разу не конопачен; до сих пор не имеет не только повреждений каких-нибудь серьезных, но на нем даже ни одного лисельного рейка не сломалось… Прекрасный чертеж и хорошая и добросовестная постройка его, само собой, играют тут первую роль… Но единственным недостатком корабля была слишком слабая артиллерия, что легко устранить перевооружением клипера

Командный состав

Командиры 
 ??.??.????—17.09.1862 капитан-лейтенант Александр Розенберг 1-й
 ??.??.1862—??.??.1865 капитан-лейтенант Ф. К. Крузенштерн
 ??.??.1865—24.02.1869 капитан-лейтенант В. Н. Брылкин
 31.03.1869—12.05.1869 капитан 2-го ранга, с 20.4.1869 капитан 1-го ранга К. В. Небольсин
 26.05.1869—23.06.1874 капитан-лейтенант, с 1.1.1871 года капитан 2-го ранга, с 5.8.1873 года капитан 1-го ранга  М. Н. Кумани
 23.06.1874—10.03.1875 капитан-лейтенант К. Н. Назимов (врид, с 10.02.1875 назначен командиром «Джигита», но оставался в должности до 10.03.1875)
 10.02.1875—18.03.1885 капитан-лейтенант, с 01.01.1880 капитан 2-го ранга, с 01.01.1885 капитан 1-го ранга Лев Львов 1-й (вступил в должность 10.03.1875)
 31.05.1885—18.09.1886 мичман И. А. Козлинский (заведующий)

Другие должности 
 ??.??.1865—??.??.1867 судовой врач младший ординатор В. И. Богданов
 ??.??.1865—??.09.1866 мичман Павловский Владимир
 ??.??.1865—25.10.1865 мичман В. Н. Гембачев (утонул 25.10.1865)
 ??.??.1870—??.??.1873 мичман Н. А. Римский-Корсаков
 ??.??.1870—??.??.1873 мичман А. Г. Нидермиллер
 ??.??.1873—??.??.1873 мичман А. М. Доможиров
 19.10.1876—17.02.1877 исполняющий должность ревизора мичман П. И. Серебренников
 лейтенант А. П. Шафров

Примечания

Литература 
 Андрей Сотник Русские клипера. 2014.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

История Дальнего Востока
Появились в 1862 году